La 1ª Esposizione internazionale d'arte di Venezia ebbe luogo nel 1895 dal 22 aprile al 22 ottobre.

Presidente 
Riccardo Selvatico

Segretario generale 
Antonio Fradeletto

Commissario straordinario 
Philip Zilcken - Mostra delle acqueforti olandesi

Giuria selezionatrice 
Bezzi Bartolomeo, Castelnuovo Enrico, Dal Zotto Antonio, De Maria Marius, Fradeletto Antonio, Fragiacomo Pietro, Guggenheim Michelangelo, Laurenti Cesare, Levi Marco, Marsili Emilio, Minio Giuseppe, Papadopoli Nicolò, Sezanne Augusto, Stucky Giovanni

Giuria premiante 
W.M. Rossetti - Julius Lange - Richard Muther - Robert de La Sizeranne - Adolfo Venturi

Premi 
Comune di Venezia (o Città di Venezia)

 Francesco Paolo Michetti, Lire 10.000 per "La figlia di Jorio" (olio)

Governo

 Giovanni Segantini, Lire 5.000 per "Ritorno al paese natio" (olio)

Provincia di Venezia

 Max Liebermann, Lire 5.000 per "Ritratto di Gerhard Hauptmann" (olio)

Cassa di Risparmio di Venezia

 Julius Paulsen, Lire 5.000 per "Le modelle aspettano" (olio)

Comune di Murano

 James Abbott McNeill Whistler, Lire 2.500 per "Giovinetta bianca" (olio)

Città del Veneto (o Comuni del Veneto)

 Domenico Trentacoste, Lire 5.000 per la statua "Derelitta "

Principe Giovanelli

 Silvio Giulio Rotta, Lire 5.000 per "Morocomio" (olio)

Lega fra gli insegnanti di Venezia

 Pietro Fragiacomo, Lire 2.500 per il paesaggio "Tristezza" (olio)

Comuni della Provincia di Venezia

 Giovanni Boldini, Lire 5.000 per "Ritratto della propria madre" (olio)

Premio di incoraggiamento istituito dal pittore inglese William Michael Rossetti

 Vittore Antonio Cargnel, Lire 400 per "Averte faciam tuam e peccatis meis" (olio)

Barone Raimondo Franchetti

 Ettore Tito, Lire 1.500 per "La processione" (olio)
 Cesare Laurenti, Lire 1.000 per "La parabola" (olio)
 Alessandro Milesi, Lire 500 per "Fabbricatori di penitenze" (olio)

Premio popolare della Presidenza dell'Esposizione

 Giacomo Grosso, per "Supremo convegno" (olio)

Altri progetti 

 1895